Перемышльское княжество — удельное княжество в верхнем течении реки Оки, выделившееся в 1370-х годах из Карачевского княжества, с центром в г. Перемышле. Первым князем перемышльским был Роман Иванович, сын козельского князя Ивана Титовича и внук князя карачевского и козельского Тита Мстиславича.

Перемышльское княжество со дня своего образования находилось в сфере влияния Литвы. Под 1408 годом в «Симоновой летописи» сообщается о переходе князя Семёна Перемышльского на службу к великому князю Московскому Василию Дмитриевичу. Город Перемышль отошел к Литве, но у представителей княжеского рода остались какие-то владения.

В 1490-е годы последний удельный князь перемышльский Фёдор Борисович перешёл на службу к великому князю московскому Ивану III.

Сам город Перемышль в 1455 получил по договору с Литвой князь Федор Юрьевич Воротынский. Его сын князь Воротынский и Перемышльский Михаил Фёдорович в 1484 году отложился от Литвы и перешел со своим уделом в подданство Москвы. После него в Перемышле правили Иван Михайлович Воротынский (ум. 1535)— крупный русский военачальник, московский воевода, «слуга» и боярин, и его сыновья Владимир, умерший в 1557 г., Александр и Михаил. Они владели Одоевско-Перемышльским уделом, куда входили также Новосиль, острог на Черни и часть Воротынска.

Удел Воротынский   существовал с перерывами до 1573 года, а Перемышльский (на вотчинном праве) — до середины 1580-х годов.

Роспись князей Перемышльских 

Реальными лицами являются Семён перемышльский, упоминаемый летописью под 1408 годом, и его, возможно, правправнук Фёдор Борисович, перешедший на московскую службу в 1490-е. При этом по хронологическим причинам Семён не мог быть праправнуком Ивана Титовича козельского, действовавшего в 1371 году. Территориально Перемышль относился к Козельскому княжеству, однако с 1371 года она было в составе Великого княжества Литовского, и способ получения Семёном Перемышля неизвестен.

Источники 
 
 Беспалов Р. А. К вопросу о терминах «верховские князья» и «Верховские княжества» // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Брянск: РИО БГУ, 2010. Вып. 12. — С. 15-61. [2,4 а. л.]
 Княжеские и дворянские фамилии, имена, титулы и прозвания в литовско- русском государстве XIII—XVI вв. http://sbiblio.com/biblio/archive/ivanov_istorija/07.aspx

Верховские княжества